Le Championnat de squash du British Open féminin 1981 est l'édition 1981 du British Open qui se déroule au  Coral Squash Club à Hove du 20 au 26 février 1981. 

Le tournoi est remporté par Vicki Hoffman qui l'emporte en finale face à Sue Wright.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 British Open masculin 1981
 British Open

féminin 1981
British Open féminin
Sport en Angleterre en 1981
Sport en février 1981